Iriana, née le  à Surakarta, est la femme du président indonésien Joko Widodo. Elle est Première dame du pays depuis 2014.

Notes et références 

Conjoint du président d'Indonésie
Femme politique indonésienne
Naissance en octobre 1963
Naissance à Surakarta
Mononyme